Inajá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Inajá (kommun i Brasilien, Pernambuco), 
 Inajá (kommun i Brasilien, Paraná), 

Robotskapade Brasilienförgreningar